Pedro Rodríguez de la Vega (Mexico City, Meksiko, 18. siječnja 1940. – Nuremberg, Zapadna Njemačka, 11. srpnja 1971.) je bivši meksički vozač automobilističkih utrka i stariji brat Ricarda Rodrígueza.

Rezultati u Formuli 1

Popis rezultata

   Zbog nesudjelovanja Ludovica Scarfiottija na utrci, Rodríguez je startao 13. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Jima Clarka na utrci, Rodríguez je startao 13. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Brucea McLarena na utrci, Rodríguez je startao 11. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Brucea McLarena na utrci, Rodríguez je startao 14. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Rolfa Stommelena na utrci, Rodríguez je startao 15. na gridu.

Izvori

Vanjske poveznice

Meksički vozači Formule 1